Simon Paulli ist der Name folgender Personen:

* Simon Paulli (1603–1680), deutsch-dänischer Arzt und Botaniker, siehe Simon Pauli (der Jüngere)
 Simon Paulli (Mediziner, 1865) (1865–1933), dänischer Anatom 

Siehe auch:
 Simon Pauli